Česlo může být:
 česlo (část žaludku) – část žaludku, vyústění jícnu
 česlo (část těla včely) – část zažívacího ústrojí včely, přepážka oddělující medný váček
 česle – mřížoví k oddělování plovoucích předmětů (shrabků) z vody, například ve vodní elektrárně nebo čistírně; odvozeno od česání proudu vody.
 česno – část úlu, jiný název pro vletový otvor s prahem

Externí odkazy